Puzieux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Puzieux (Moselle) im Département Moselle
Puzieux (Vosges) im Département Vosges